Werrington (Cornwall), een plaats in het Engelse graafschap Cornwall
 Werrington (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire